Koʻkaldosh-Madrasa steht für:
 Koʻkaldosh-Madrasa (Buxoro), eine Madrasa in Buxoro, Usbekistan
 Koʻkaldosh-Madrasa (Taschkent), eine Madrasa in Taschkent, Usbekistan